Phantomschmerz steht für:  
 Phantomschmerz, eine Schmerzempfindung in amputierten Gliedmaßen 
 Phantomschmerz (2009), ein Film von Matthias Emcke aus dem Jahre 2009
 Phantomschmerz (2018), ein Film von Andreas Olenberg aus dem Jahre 2018
 Phantomschmerz (Lied), ein Lied von Madeline Juno aus dem Jahre 2017
 Phantomschmerz UG (haftungsbeschränkt), deutsche Filmproduktionsgesellschaft